L'abitudine di tornare – singolo di Carmen Consoli del 2014
 L'abitudine di tornare – album di Carmen Consoli del 2015